Группа компаний «Дело» — крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией Группы является ООО «УК «Дело», 51% которой принадлежит основателю Группы Сергею Шишкарёву, а 49% — Госкорпорации «Росатом».

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг «ДелоПортс» и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и интермодальный контейнерный оператор «ТрансКонтейнер».

История 

Первое предприятие группы компаний «Дело», экспедиторская компания «Дело», была основана в 1993 году Сергеем Шишкарёвым. Компания стала первым крупным частным оператором Новороссийского морского порта и основным транспортным агентом, который обеспечивал более половины всех посреднических экспедиторских услуг. В 1990-х годах «Дело» консолидировало 19,78% приватизированного Новороссийского морского торгового порта. К 2000-м годам между «Делом» и другими крупными акционерами порта, «Уралсибом» (бывшим «Никойлом») с долей 33% и совладельцами Инвестсбербанка (бывшего Русского генерального банка) Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько с долей 16% возникли разногласия в вопросах менеджмента и управления финансами. В начале 2006 года «Дело» на рыночных условиях продало свою долю Пономаренко и Скоробогатько в ходе сделки, структурированной компанией «Альфа-Эко»

В 2007 году ГК «Дело» приобрела прилегающий к «НУТЭП» «Комбинат «СтройКомплект» для строительства нового зернового терминала КСК. В 2012 зерновой терминал «КСК» в числе других стивидорных активов Группы был консолидирован в холдинговую компанию DeloPorts.

В 2011 году ГК «Дело» консолидировала 100% специализированного контейнерного терминала «НУТЭП». Терминал был создан в 2002  году «с нуля» в юго-восточной части порта Новороссийск, партнёром Группы являлись «Сверстальтранс» (ныне «Н-Транс») и НКК.

В 2012—2013 годах «Дело» также построило в Новороссийском морском порту нефтепродуктовый терминал «Новороссийский нефтеперевалочный комплекс», который затем вместе с припортовым терминалом «Новороснефтесервис» продало компании «Газпромнефть Марин Бункер».

В 2016 году мультимодальный транспортный оператор «Рускон» приобрёл российского оператора складской логистики SLG-Operating.

В 2016 году группа Dubai Ports World выкупила у группы  «Дело» 49% терминала НУТЭП с опционом на получение оставшихся 51% после 2030 года.

В 2018 году ГК «Дело» приобрела 30,75% акций в ведущем операторе контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports. Стратегическим партнёром в Global Ports выступает .

В 2019 году был введён в эксплуатацию не имеющий аналогов на черноморском побережье, глубоководный причал №38 на контейнерном терминале «НУТЭП», способный принимать океанские контейнеровозы ёмкостью до 10 000 TEUs.

В ноябре того же года ГК «Дело» выиграла аукцион по приобретению 50% плюс две акции ПАО «Трансконтейнер», сделка была закрыта в декабре. Госкорпорация «Росатом» приобрела 30% доли Управляющей компании «Дело» для совместного развития логистического бизнеса Группы.

В 2020 году ГК «Дело» консолидировала 99,6% акций ПАО «Трансконтейнер».

Активы 

Портовые активы ГК «Дело» располагаются в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Ключевые активы ГК «Дело» — стивидорные компании «ДелоПортс» и Global Ports, интермодальный контейнерный оператор «ТрансКонтейнер», а также мультимодальный транспортный оператор «Рускон».

Активы группы «Дело» в Новороссийском морском порту объединены в холдинг «ДелоПортс», который включает контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и «Сервисную компанию „Дело”» (услуги агентирования, бункеровки и буксировки).

С апреля 2018 года «Дело» также владеет 30,75% крупнейшего в России стивидорного холдинга Global Ports, управляющего сетью из пяти морских контейнерных терминалов в России и двух в Финляндии, а также логистическим комплексом под Санкт-Петербургом.

Транспортно-логистическое направление группы компаний включает мультимодального оператора  контейнерных перевозок «Рускон» и интермодального контейнерного оператора «ТрансКонтейнер» с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ для железных дорог стандарта 1520.

Стивидорное направление 
В стивидорное направление бизнеса Группы входят «ДелоПортс» и «Глобал Портс». На момент регистрации компании «ДелоПортс» на Кипре в 2012 году, холдинг на 90% принадлежал Сергею Шишкарёву, на 10% — его племяннику Тимофею Телятнику, который также занял пост президента компании. В 2015 году Шишкарёв купил долю Телятника и перевёл компанию в российскую юрисдикцию. В апреле 2018 года группа «Дело» закрыла сделку по покупке у «Н-Транса» Николаева, Мишина и Андрея Филатова 30,75% Global Ports. Сделка была профинансирована из собственных средств ГК «Дело», выпуском облигаций «ДелоПортс» и кредитной линией Совкомбанка. По итогу сделки сложилась следующая структура владения Global Ports: по 30,75% у ГК «Дело» и APM Terminals, по 9% у бывших структур НКК, free-float — 20,5%. По условиям соглашения, «ДелоПортс» и Global Ports были разделены на уровне советов директоров.

ДелоПортс 
В структуру активов «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело».

НУТЭП — контейнерный терминал, осуществляющий перевалку контейнерных, генеральных и Ро-Ро грузов в порту Новороссийска, принимающий суда океанского класса до 10 000 TEUs. Пропускная способность терминала будет увеличена до 700 000 TEU в год после завершения инвестиционной программы в 2021 году.

КСК — третий по величине зерновой терминал в черноморском регионе России, запущен в эксплуатацию в 2006 году. Комплекс расположен в юго-восточном районе морского порта Новороссийск и осуществляет перевалку грузов в порту Новороссийска. Помимо насыпных терминал осуществляет перевалку генеральных и Ро-Ро грузов. Расчетная мощность терминала составляет 6,0 млн тонн в год. Группе «ДелоПортс» принадлежит 75% зернового терминала КСК, еще 25% владеет Cargill.

Сервисная Компания «Дело» предоставляет услуги буксировки судов в порту Новороссийск. Компания также оказывает услуги по агентированию и бункеровки судов.

Global Ports 
В структуру Global Ports входят «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и терминал «Моби Дик» в Большом порту Санкт-Петербург, «Усть-Лужский контейнерный терминал» в порту Усть-Луга, «Восточная стивидорная компания» в порту Восточном на Дальнем Востоке, внутренний контейнерный терминал «Логистический парк “Янино”» под Санкт-Петербургом и контейнерные терминалы MLT-Kotka и MLT-Helsinki в финских Хельсинки и Котке. С июня 2011 года глобальные депозитарные расписки Global Ports торгуются на главной площадке (Лондонской фондовой биржи).

Транспортно-логистическое направление 

Транспортно-логистическое направление составляют «ТрансКонтейнер» и «Рускон».

ТрансКонтейнер 
ПАО «Трансконтейнер» владеет и управляет 84 000 крупнотоннажных контейнеров и 31 000 фитинговых платформ, имеет собственные контейнерные терминалы компании на 38 железнодорожных станциях в России, а также управляет терминалами в Казахстане и Словакии.

27 ноября 2019 года ГК «Дело» выиграла аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера», принадлежавших РЖД. При стартовой цене 36,2 млрд рублей ГК предложила за акции 60,3 млрд рублей. Финансирование сделки осуществлялось за счет кредита Сбербанка и собственных средств Группы. В марте 2020 года Группа компаний «Дело» консолидировала 99,6% акций. «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (25,1%) и ВТБ (24,5%) приняли оферту и вышли из капитала оператора. По оценке аналитиков, после этой сделки Группа компаний «Дело» приобрела и большую долговую нагрузку.

Рускон 
«Рускон» — 3PL оператор по доставке контейнерных грузов в России и странах СНГ на базе активов ГК «Дело». На апрель 2019 года в собственности «Рускона» находилось 650 фитинговых платформ, в аренде — 300, планы компании предполагали расширение парка до 5000 платформ к 2022 году. В октябре 2017 года «Рускон» приобрёл тыловой контейнерный терминал площадью 6,5 га с выходом к федеральной трассе  «Дон» и железнодорожной станции в 5 километрах от Новороссийского морского порта.

Корпоративная информация

Собственники и руководство 

Основателем и единственным владельцем ГК «Дело» является Сергей Шишкарёв, он же занимает пост президента группы компаний. Генеральным директором ООО «УК «Дело» и генеральным директором ООО «ДелоПортс» является Игорь Яковенко. Должность генерального директора ООО «УК Глобал Портс» занимает Владимир Бычков. Сергей Березкин занимает должность президента Группы «Рускон».

Финансовые показатели 

По итогам 2019 года консолидированная выручка «ДелоПортс» составила 9 835 млн руб. (-17,5%), консолидированная EBITDA составила 6 755 млн руб. (-23,1%).

По итогам 2019 года выручка GlobalPorts выросла на 5,3% и составила 361,9 млн долларов США, скорректированная EBITDA составила 226,9 млн долл. США (+4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По итогам 2019 года выручка «ТрансКонтейнера» составила 1331,8 млн долларов США, скорректированная EBITDA составила 308,9 млн долларов США.

Спонсорство и социальная ответственность 

В отчётности группа «Дело» отмечает, что её структуры участвуют в благотворительных программах в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе в поддержке детских спортивных организаций и учреждений для детей со специальными потребностями.

«ГК Дело» участвовала в финансировании памятника «Портовикам Новороссийска», установленного на набережной Адмирала Серебрякова рядом с территорией порта. Открытие памятника было приурочено к 180-летию Новороссийска, 75-летию освобождения города в годы Великой Отечественной войны и 45-летию присвоения ему звания города-героя.

Также с 2015 года «Дело» является спонсором Федерации гандбола России и поддерживает развитие гандбола в российских регионах. Группа компаний «Дело» также является спонсором мужского и женского гандбольных клубов ЦСКА и женской гандбольной «Кубани». В феврале 2019 года ГК «Дело» стала титульным спонсором Женской лиги чемпионов ЕГФ (Women's EHF Champions League). Соглашение о партнёрстве на сезоны 2019/20 и 2020/21, в рамках которого турнир получил название DELO Women's EHF Champions League, а финал — DELO Women's EHF FINAL4. Группа «Дело» стала первым титульным спонсором в истории женской гандбольной лиги.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ГК «Дело» 

Портовые операторы
Транспортные компании России